См. также: Кубок Белоруссии по футболу 2015/2016

Финал Кубка Белоруссии по футболу 2016 года — финальный матч 25-го розыгрыша этого футбольного турнира. В финале встретились борисовкий БАТЭ и жодинское «Торпедо-БелАЗ». Матч состоялся 21 мая 2016 года и впервые прошёл в Бресте на поле областного спорткомплекса «Брестский».

Путь к финалу

Перед матчем 
БАТЭ и Торпедо встретятся в финале турнира во второй раз в истории. В 2010 году сильнее оказались борисовчане со счетом 5:0.

Отчёт о матче

Составы

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Финал. С чувством выполненного. Долго
 Финал. Тренерский ракурс. Утолившие голод

2016
Футбол в Европе в 2016 году
Спортивные соревнования в Бресте
Спорт в Белоруссии в 2016 году
Май 2016 года
События 21 мая
Матчи ФК БАТЭ
ФК «Торпедо-БелАЗ»